В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1243 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1243 году

Январь 
 16 января — Герман V — маркграф Бадена (1190—1243)
 19 января —  — японский чиновник, сэссё (1206, 1221—1223), кампаку (1206—1221, 1223—1228)

Февраль 
 20 февраля — Бонавентура, Романо — кардинал-дьякон Сант-Анджело-ин-Пескерия (1216—1234), кардинал-епископ Порто-Санта Руфина (1234—1243)
 Ричард де Бург, 1-й барон Коннахт — первый барон Коннахт (1227—1243), юстициарий Ирландии (1228—1232)

Апрель 
 25 апреля —  — епископ Аосты (1219—1243), святой римско-католической церкви.

Май 
 7 мая — Хью д'Обиньи, 5-й граф Арундел — граф Арундел (1224—1243)
 8 мая — Евпраксия Псковская — жена князя Псковского Ярослава Владимировича, святая Русской православной церкви, убита
 12 мая — Хьюберт де Бург, 1-й граф Кент — юстициарий Англии (1215—1232), граф Кент (1227—1232)
 15 мая — Луи III — граф Лооза (1221—1227)

Июнь 
 2 июня — Елюй Чуцай — государственный деятель Монгольской империи, советник Чингис-хана и Угэдэя. Учёный и писатель, организатор административной системы Монгольской империи.
 5 июня — Констанция Австрийская — жена маркграфа Мейсена и Нидерлаузица Генриха III Светлейшего

Июль 
  — епископ Сьона (1237—1243)

Август 
 16 августа — Степан Твердиславич — Новгородский посадник (1230—1243)

Сентябрь 
 22 сентября — Капуя, Томазо де — кардинал-дьякон Санта-Мария-ин-Виа-Лата (1216), кардинал-священник Санта-Сабина (1216—1243)

Октябрь 
 7 октября —  — епископ Шекау (1231—1243)
 15 октября — Ядвига Силезская — жена Генриха I Бородатого, святая римско-католической церкви, покровительница сирот
 26 октября —  — епископ Вика (1233—1243), святой римско-католической церкви.

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — суфийский шейх
 Берлевин фон Фрайберг — маршал Тевтонского ордена в 1242—1243 годах, погиб в битве у озера Рензен
 Индраварман II — император Камбуджадеши (1218—1243)
 Лаврентий Латник — святой римско-католической церкви .
  — монах Киево-Печерского монастыря, святой Русской православной церкви, убит монголами. Дата смерти предположительна.
 Маргарита (Анна) Бургундская — жена графа Савойи Амадея IV
  — итальянский политик и военачальник, чьё имя связано с началом разделения флорентийской знати на гибеллинов и гвельфов.
 Николай I — православный патриарх Александрийский (1210—1243)
 Понс I де Кабрера — граф Урхеля (1236—1243)
  — епископ Турина (1230—1243)
 Фарибурз III — ширваншах из династии Кесранидов (1225—1243)
  — граф Урхеля (1243)

См. также 
 Список умерших в 1242 году
 Список умерших в 1244 году

1243